Ливайн — еврейская фамилия (вариант записи фамилии Левин). Известные носители:
 Ливайн, Джеймс (1943—2021) — американский дирижёр и пианист.
 Ливайн, Джонатан (род. 1976) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Ливайн, Тед (род. 1957) — американский актёр. 
 Ливайн, Эмили (1944—2019) — американский комик, лектор и писательница, читающая лекции о науке и развития общества.

См. также 
 Левайн
 Левин